Карлос Хара Сагієр (ісп. Carlos Jara Saguier, нар. 1 листопада 1950) — парагвайський футболіст.
 Даріо Хара Сагієр (ісп. Darío Jara Saguier, нар. 27 січня 1930, Асунсьйон) — парагвайський футболіст.
 Хара Сагієр (ісп. Jara Saguier) — прізвище кількох колишніх парагвайських футболістів-братів: Даріо Хара Сагієр (нар. 1930) Енріке Хара Сагієр (нар. 1934)
 Сагієр Каррерас, Каєтано Сагієр Каррерас (ісп. Cayetano Saguier Carreras) — парагвайський футболіст.